Schwarzer Teich bezeichnet:

 Schwarzer Teich (Carlsfeld) bei Carlsfeld in Sachsen und Tschechien
 Schwarzer Teich im Ortsteil Sonneberg der Stadt Neusalza-Spremberg nahe der Grenze zu Tschechien
 Cerny rybnik in Nordböhmen, Böhmisches Niederland, Flur Sluknov, nahe der deutschen Grenze bei Neusalza-Spremberg
 Černý rybník bei Seiffen in Tschechien
 Czarny Staw pod Rysami in der Hohen Tatra, Polen
 Czarny Staw Gąsienicowy, desgleichen
 Czarny Staw Polski, ebenfalls in der polnischen Tatra

Siehe auch:
 Schwarzes Teich
 Schwarzer See
 Schwarzer Pfuhl